Caravaca ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Caravaca (* 1966), französischer Schauspieler und Regisseur
 Tomás de Figueroa Caravaca (1747–1811), spanischer Offizier

Orte:
 Caravaca de la Cruz